Coburn Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coburn Mountain (Alabama)	
 Coburn Mountain (Maine)	
 Coburn Mountain (Montana)